Francia
 Olivet – comune del Loiret
 Olivet – comune della Mayenne
 Stati Uniti d'America
 Olivet – capoluogo della Contea di Hutchinson, Dakota del Sud
 Olivet – città della Contea di Osage, Kansas
 Olivet – città della Contea di Eaton, Michigan
 Olivet – CDP della Contea di Salem, New Jersey